Owcza Góra – szczyt w Masywie Śnieżnika
 Owcza Góra –  dzielnica Kłodzka
 Owcza Góra – szczyt w Rudawach Janowickich
 Owcza Góra – wzniesienie koło Kłodzka należące do Gór Bardzkich.
 Owcza Góra – fort na Owczej Górze, koło Kłodzka stanowiący fort pomocniczy Twierdzy Kłodzkiej.